Влади́мир Сафо́нов:
 Сафонов, Владимир Александрович (1950—1992) — советский футболист.
 Сафонов, Владимир Георгиевич (1935—2020) — российский зоолог и эколог, охотовед.
 Сафонов, Владимир Евгеньевич (род. 1953) — российский юрист, преподаватель, политик.
 Сафонов, Владимир Ильич (1917—1993) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Сафонов, Владимир Михайлович (род. 1948) — советский и белорусский хоккейный тренер. Примечания